

Ігл-Лейк — місто, штат Флорида
 Ігл-Лейк — місто, штат Мен
 Ігл-Лейк — місто, штат Міннесота
 Ігл-Лейк — місто, штат Техас
 Ігл-Лейк — переписна місцевість, штат Мен
 Ігл-Лейк — переписна місцевість, штат Пенсільванія
 Ігл-Лейк — переписна місцевість, штат Вісконсин